Frischwasser steht für:
 an Bord von Seeschiffen mitgeführtes Trinkwasser

Frischwasser ist der Familienname folgender Personen:
 Erich Frischwasser (1932–1943), österreichisches Opfer der Shoa, siehe Liste der Erinnerungssteine in Wien-Liesing
 Heinz Felix Frischwasser (1926–2020), US-amerikanischer Politikwissenschaftler österreichischer Herkunft, siehe Uri Ra’anan
 Mathilde Frischwasser (1899–1943), österreichisches Opfer der Shoa, siehe Liste der Erinnerungssteine in Wien-Liesing 

Siehe auch